Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1974, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1974, ha avuto come vincitrice Pam Teeguarden ha battuto in finale Dianne Fromholtz 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Dianne Fromholtz (finale)

  Pam Teeguarden (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1974